

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Sweet Home (Arkansas)
 Sweet Home (Kentucky)
 Sweet Home (Oregon)
 Sweet Home (Guadalupe megye, Texas)
 Sweet Home (Lavaca megye, Texas)
 Sweet Home (Lee megye, Texas)

Filmművészet 
 Sweet Home (film), japán horrorfilm
 Sweet Home, dél-koreai televíziós sorozat